King of the Ring (1987) — это третий турнир по рестлингу King of the Ring, организованный американским рестлинг-промоушном World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Турнир состоялся 4 сентября 1987 года в «Провиденс Сивик Центр» в Провиденсе, Род-Айленд, в качестве специального домашнего шоу, не транслировавшегося по телевидению. Победителем турнира 1987 года стал Рэнди Сэвидж.

Сетка

Результаты

Примечания 

WWE King of the Ring
Спортивные соревнования в Род-Айленде
Спорт в Провиденсе